Киреев, Иван:
 Киреев, Иван Васильевич (1803—1866) — прапорщик 8-й артиллерийской бригады, декабрист.
 Киреев, Иван Нестерович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Киреев, Иван Фёдорович (1905—1963) — полный кавалер Ордена Славы.